Ernst Wirth ist der Name folgender Personen:

* Ernst Wirth (Politiker) (1820–1878), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Ernst Wirth-Purtscheller (1887–1938), österreichischer Politiker